Сордия — фамилия. Известные носители:
 Сордия, Бондзи Авксентьевич (1911—1944) — Герой Советского Союза;
 Сордия, Зураб Хутаевич — тренер-дзюдоист, отец Ирины Сордия ;
 Сордия, Ирина Зурабовна (1990) — российская дзюдоистка.